Der Begriff Konzentrationsmaß bezeichnet:

 einen Parameter in der Statistik, siehe Parameter (Statistik)#Konzentrationsparameter
 ein Maß in der Chemie, siehe Konzentration (Chemie)

Siehe auch:
 Gehaltsangabe